St. Paul’s Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul’s Protestant Episcopal Church (Baltimore County, Maryland), ID-Nr. 73002198
 St. Paul’s Protestant Episcopal Church (Somerset County, Maryland), ID-Nr. 90001153
 St. Paul’s Protestant Episcopal Church (New York), ID-Nr. 89002086